Dit is een lijst van planetoïden 35401-35500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (35401) - || 1997 YW2|| 21 december 1997 || N. Sato
|-
| (35402) - || 1997 YK3|| 17 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35403) Latimer || 1997 YW4|| 22 december 1997 || C. Gustava and K. Rivich, Needville
|-
| (35404) - || 1997 YV5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35405) - || 1997 YU7|| 21 december 1997 || Spacewatch
|-
| (35406) - || 1997 YH8|| 28 december 1997 || NEAT
|-
| (35407) - || 1997 YF11|| 28 december 1997 || NEAT
|-
| (35408) - || 1997 YS13|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35409) - || 1997 YT13|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (35410) - || 1997 YC15|| 28 december 1997 || Spacewatch
|-
| (35411) - || 1997 YX16|| 29 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35412) - || 1997 YN17|| 31 december 1997 || Spacewatch
|-
| (35413) - || 1998 AS || 5 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (35414) - || 1998 AC3|| 3 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35415) - || 1998 AD3|| 3 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35416) - || 1998 AC4|| 2 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (35417) - || 1998 AT4|| 6 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (35418) - || 1998 AP5|| 8 januari 1998 || ODAS
|-
| (35419) Beckysmethurst || 1998 AC6|| 8 januari 1998 || ODAS
|-
| (35420) - || 1998 AG6|| 8 januari 1998 || ODAS
|-
| (35421) - || 1998 AO6|| 4 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35422) - || 1998 AF7|| 5 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35423) - || 1998 AL7|| 6 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (35424) - || 1998 BK || 18 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (35425) - || 1998 BY || 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (35426) - || 1998 BN1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (35427) Chelseawang || 1998 BJ2|| 20 januari 1998 || LINEAR
|-
| (35428) - || 1998 BS2|| 19 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (35429) Bochartdesaron || 1998 BW4|| 18 januari 1998 || ODAS
|-
| (35430) - || 1998 BT6|| 24 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (35431) - || 1998 BY6|| 24 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (35432) - || 1998 BG9|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (35433) - || 1998 BP9|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (35434) - || 1998 BF13|| 24 januari 1998 || LINEAR
|-
| (35435) Erikayang || 1998 BL13|| 24 januari 1998 || LINEAR
|-
| (35436) - || 1998 BU15|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (35437) - || 1998 BN19|| 18 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (35438) - || 1998 BZ22|| 23 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (35439) - || 1998 BK25|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (35440) - || 1998 BG30|| 29 januari 1998 || P. G. Comba
|-
| (35441) Kyoko || 1998 BH33|| 31 januari 1998 || M. Akiyama
|-
| (35442) - || 1998 BR33|| 31 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (35443) - || 1998 BG42|| 20 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35444) Giuliamarconcini || 1998 BU43|| 25 januari 1998 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (35445) - || 1998 CY || 5 februari 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (35446) Stáňa || 1998 CK1|| 6 februari 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (35447) - || 1998 CW2|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (35448) - || 1998 CX2|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (35449) - || 1998 CR3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (35450) - || 1998 CV4|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (35451) - || 1998 CW4|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (35452) - || 1998 DF10|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (35453) - || 1998 DE13|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (35454) - || 1998 DE14|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (35455) - || 1998 DN14|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (35456) - || 1998 DF15|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (35457) - || 1998 DN15|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (35458) - || 1998 DU15|| 23 februari 1998 || NEAT
|-
| (35459) - || 1998 DG20|| 27 februari 1998 || L. Šarounová
|-
| (35460) - || 1998 DU20|| 26 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35461) Mazzucato || 1998 DM23|| 26 februari 1998 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (35462) Maramkaire || 1998 DW23|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (35463) - || 1998 DJ32|| 22 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35464) Elisaconsigli || 1998 DC33|| 27 februari 1998 || G. Forti, M. Tombelli
|-
| (35465) Emilianoricci || 1998 DF33|| 27 februari 1998 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (35466) - || 1998 DO34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (35467) - || 1998 ED || 1 maart 1998 || T. Kobayashi
|-
| (35468) - || 1998 EW2|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (35469) - || 1998 ED3|| 2 maart 1998 || P. G. Comba
|-
| (35470) - || 1998 EC8|| 2 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35471) - || 1998 ED8|| 2 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35472) - || 1998 EJ8|| 2 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35473) - || 1998 EZ8|| 9 maart 1998 || T. Pauwels
|-
| (35474) - || 1998 EA9|| 9 maart 1998 || T. Pauwels
|-
| (35475) - || 1998 EP9|| 6 maart 1998 || T. Kagawa
|-
| (35476) - || 1998 EN10|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (35477) - || 1998 ER10|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (35478) - || 1998 EG11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (35479) - || 1998 FT4|| 23 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (35480) - || 1998 FN5|| 24 maart 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (35481) - || 1998 FA8|| 20 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (35482) - || 1998 FJ11|| 22 maart 1998 || T. Kobayashi
|-
| (35483) - || 1998 FQ12|| 20 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35484) - || 1998 FC14|| 25 maart 1998 || NEAT
|-
| (35485) - || 1998 FZ14|| 24 maart 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (35486) - || 1998 FH15|| 27 maart 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (35487) - || 1998 FK16|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35488) - || 1998 FJ21|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35489) - || 1998 FE22|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35490) - || 1998 FD27|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35491) - || 1998 FQ27|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35492) - || 1998 FA29|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35493) - || 1998 FG29|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35494) - || 1998 FZ31|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35495) - || 1998 FO32|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35496) - || 1998 FC33|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35497) - || 1998 FT33|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35498) - || 1998 FC35|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35499) - || 1998 FO35|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35500) - || 1998 FP39|| 20 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten